Кубок Италии по футболу 2019/2020 () — 72-й розыгрыш Кубка Италии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Четвёртый раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

2019/2020
Футбол в Италии в сезоне 2019/2020
Италия